Смагина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Смагина, Алмасарида Георгиевна  (1915–1999) – советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Смагина, Евгения Борисовна (род. 1954) — российский филолог-библеист, переводчик.